Francis Renaud peut désigner :
 Francis Renaud (1887-1973), sculpteur français ;
 Francis Renaud (1967-), acteur français.